Dom Pedrito kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dom Pedrito (ort), Rio Grande do Sul, 
 Dom Pedrito (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar